Fabian est l'équivalent du prénom Fabien dans plusieurs langues.

Prénom 
 Fabian Bolivar, footballeur brésilien ;
 Fabian Prewett, personnage des romans Harry Potter ;
 Fabian, de son vrai nom Fabiano Anthony Forte, chanteur américain.

En Allemagne 
 Fabian von Wrangel ;
 Fabian Wegmann, cycliste allemand.

En Suède 
 Fabian von Fersen, militaire ;
 Fabian Wrede, prénom courant dans une dynastie suédoise :
 Fabian Wrede (1641-1712) ;
 Fabian Wrede (1648-1710) ;
 Fabian Wrede (1694-1768) ;
 Fabian Wrede (1760-1824) ;
 Fabian Wrede (1802-1893).

En Suisse 
 Fabian Cancellara, cycliste ;
 Fabian Jeker, cycliste.

Pseudonyme 

 Françoise Fabian (1933-), actrice française ;
 Lara Fabian (1970-), autrice-compositrice-interprète belge.

Patronyme 

 Alessandro Fabian (1988-), triathlète italien ;
 Anthony Fabian, producteur, scénariste et réalisateur britannique ;
 Patrick Fabian (1964-), acteur américain ;
 .

Autres 
 Fabian, un hameau de Aragnouet en Hautes-Pyrénées ;
 Ouragan Fabian, ouragan ayant frappé en 2003 ;
 , think tank et club politique anglais ;
Fabian, film dramatique allemand de Wolf Gremm (1980) ;
Fabian, film dramatique allemand de Dominik Graf (2021).

Voir aussi 
 
 
 
 

Homonymie de prénom
Prénom allemand
Prénom italien
Prénom masculin